Bama puede referirse a:

 Bama (España), parroquia española del municipio de Touro, provincia de La Coruña, Galicia.
 Bama (Nigeria), localidad nigeriana del estado de Borno.